Le Grand Bleu peut faire référence à :

 Le Grand Bleu, film réalisé par Luc Besson, sorti en 1988.
 Le Grand Bleu, un des plus grands yacht de luxe.
 Le Grand Bleu, un cocktail à base rhum, curaçao bleu, et ginger ale. 
 Grand bleu de Gascogne, une race de chien.
 Le Grand Bleu, cotre aurique de 1957.
 L'Hôtel du département des Bouches-du-Rhône à Marseille, ouvert en 1994.

Voir aussi 
Le « Grand Bleu » est un surnom de l'océan Atlantique (et la « Grande Bleue » un surnom de la mer Méditerranée).